Józef Chmielewski (1842-1900), nauczyciel, literat
 Józef Chmielewski (1878-1957), inżynier, przedsiębiorca
 Józef Chmielewski (1906-1941), duchowny rzymskokatolicki